Škoda Scala — среднеразмерный хетчбэк, выпускаемый чешским производителем Škoda Auto с 2019 года.

История 
Ранее автомобиль планировалось назвать Felicia, Garde, Spaceback или Popular, однако 15 октября 2018 года автомобиль начал производиться под названием Škoda Scala. Премьера состоялась 6 декабря 2018 года в Тель-Авиве. Концепт-кар автомобиля был представлен в Париже под названием Škoda Vision RS. Индексы моделей — S, SE, SE L и Monte Carlo.

Галерея

Технические характеристики

Продажи

Примечания

Ссылки 
 Škoda Scala на официальном сайте

Scala